Kaulbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Kaulbach (1864–1934), deutscher Maler
 Antonie Kaulbach (1875–1958), deutsche Malerin

 Georg Kaulbach (1866–1945), deutscher Maler
 Hermann Kaulbach (1846–1909), deutscher Maler
 Isidore Kaulbach (1862–nach 1931), deutsche Schriftstellerin
 Karl Kaulbach (1808–1884), deutscher Bildhauer und Maler
 Mathilde von Kaulbach (1904–1986), siehe Mathilde Beckmann, deutsche Sängerin
 Wilhelm von Kaulbach (1805–1874), deutscher Maler

Kaulbach steht für folgende Orte:
 Kreimbach-Kaulbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Kaulbach (Kreimbach-Kaulbach), Ortsteil von Kreimbach-Kaulbach

Siehe auch:

 Villa Kaulbach
 Kaulbachhaus